Gewone driehoekszweefvlieg
 Slanke driehoekszweefvlieg